

Geografia 
 Staffa – un'isola delle Ebridi Interne
 Staffa, frazione di Macugnaga

Persone 
 Dino Staffa – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Staffa – compositore italiano

Altro
 Staffa – osso situato dell'orecchio medio
 Staffa – in equitazione, finimento formato da due anelli metallici a fondo piatto, posti ai lati della sella su cui appoggiare il piede per salire sul cavallo.
 Staffa – in alpinismo accessorio per l'arrampicata
 Staffa – in edilizia è un ferro di armatura ripiegato nelle opere in cemento armato
 Staffa – in banca è sinonimo di estratto conto scalare
 Staffa – in fonderia è il telaio metallico che contiene la forma di terra da fonderia in cui effettuare la colata
 Staffa fermacarri, o scarpa, è un attrezzo utilizzato in ambito ferroviario per lo stazionamento o immobilizzazione di veicoli
 Bicchiere della staffa – espressione che indica l'ultimo bicchiere che si beve prima di congedarsi dagli amici